Altiok ist der Familienname folgender Personen:
 Akin Altiok (* 1932), türkischer Dreispringer
 Metin Altıok (1941–1993), türkischer alevitischer Dichter